La Pervyj divizion 2000 fu la nona edizione della seconda serie del campionato russo di calcio. Vide la vittoria finale del , che venne promosso in Vysšaja Divizion assieme alla .

Stagione

Novità 
Dalla Pervyj divizion 1999 vennero promossi in Vysšaja Divizion l' e il , mentre vennero retrocessi in Vtoroj divizion il , la , il , la  e lo . Dalla Vysšaja Divizion vennero retrocessi lo  e il , mentre dalla Vtoroj divizion vennero promossi il , lo  e il , vincitori dei play-off promozione.

Formula 
Il numero di squadre partecipanti scese da 22 a 20, che si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 38 giornate: venivano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Le prime due classificate venivano promosse direttamente in Vysšaja Divizion, mentre le ultime cinque classificate venivano retrocesse direttamente in Vtoroj divizion senza alcuno spareggio promozione/retrocessione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Vysšaja Divizion 2001.
      Retrocessa in Vtoroj divizion 2001.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Lo Spartak-Čukotka Mosca si è ritirato dal campionato al termine del girone di andata, le partite del girone di ritorno sono state date perse 0-3 e il club retrocesso tra i dilettanti.
La Lokomotiv S.P. ha scontato 6 punti di penalizzazione per non aver pagato il trasferimento di un calciatore.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Vysšaja Divizion 2000
 Kubok Rossii 2000-2001
 Vtoroj divizion 2000

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2000
2000